Tavenraat ist der Familienname folgender Personen:
 Arnoldus Dirk Felix Tavenraat (1846–1899), niederländischer Landschaftsmaler, Radierer und Zeichner
 Dirk Arnoldus Tavenraat (1845–1930), niederländischer Landschafts- und Genremaler sowie Zeichner
 Jan Jacob Tavenraat (1785–1864), niederländischer Landschaftsmaler
 Johannes Tavenraat (1809–1881), niederländischer Jagd- und Landschaftsmaler der Klever Romantik